Brofeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Juhani Brofeldt (1861–1921), finnischer Schriftsteller und Journalist
 Venny Soldan-Brofeldt (1863–1945), finnisch-schwedische Malerin, Bildhauerin, Illustratorin und Designerin